Velika nagrada Randa 1962 je bila enaindvajseta neprvenstvena dirka Formule 1 v sezoni 1962. Odvijala se je 15. decembra 1962 na dirkališču Kyalami v Johannesburgu.

Dirka

Najboljši štartni položaj: Jim Clark - 1:35.0
Najhitrejši krog: Jim Clark - 1:35.3

Viri
www.silhouet.com 

1962
Formula 1 sezona 1962